Matondo est un nom de famille notamment porté par : 

 Jeanvion Yulu-Matondo (1986-), joueur de football belge
 Rosalie Matondo (1963-), universitaire et femme politique brazza-congolaise
 Sita-Taty Matondo (1984-), joueur de football canadien

Autres 
 Matondo I,  localité du Cameroun
 Matondo II,  localité du Cameroun